Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 18 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Koukalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Giulia Casoni et Mariya Koryttseva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 2005